Pierre Rateau est :
 le nom de Pierre Rateau (1913-1956), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 l'un des noms d'usage de l'homme politique français Jean-Pierre Lamotte-Rateau (1800-1887), plus connu sous le nom de Rateau.